Schloss Ortenberg steht für:

* Schloss Ortenberg (Baden) bei Ortenberg, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Schloss Ortenberg (Hessen) bei Ortenberg, Wetteraukreis, Hessen

Siehe auch:

 Burg Ortenberg
 Ortenberg
 Ortenburg (Begriffsklärung)